VTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Miller Field, Valentine (Nebraska), Stati Uniti